Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 188001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 19 września 2001 do 9 maja 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

188001-188100

188101-188200

188201-188300

188301-188400

188401-188500

188501-188600

188601-188700

188701-188800

188801-188900

188901-189000

Przypisy 

Lista planetoid 188001-189000